Väktarhundar är brukshundar som används av bevakningsföretag. De kan vara av två slag:

Skyddshundar som används vid patrullering och är utbildade att skydda hundföraren.
Vakthundar eller stakethundar som går lösa på inhägnade områden.

Se även
Bevakningshund (olika betydelser)

Brukshundar